Kumano kan avse:
 Kumano, Hiroshima, kommun i Hiroshima prefektur, Japan
 Kumano, Mie, stad i Mie prefektur, Japan